

Cinema
Sound Off – film del 1952 diretto da Richard Quine

Musica
Sound Off – album dei Country Gentlemen del 1971
Sound Off – album dei The Rubyz del 2009
Sound Off – singolo di Trapt dall'album No Apologies